Gefecht bei Ebelsberg oder Schlacht bei Ebelsberg steht für:

 Gefecht bei Ebelsberg (1626) zwischen aufständischen Bauern und einer kaiserlichen Streitmacht
 Schlacht bei Ebelsberg zwischen österreichischen und französischen Truppen (1809)